St. Brown ist der Familienname folgender Personen:

 Amon-Ra St. Brown (* 1999), deutsch-US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Equanimeous St. Brown (* 1996), deutsch-US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Osiris St. Brown (* 1998), deutsch-US-amerikanischer American-Football-Spieler